Radio 10 (Talpa Radio), voorheen Radio 10 Gold en Radio 10 FM, Nederlands radiostation
 Radio 10 (Argentinië), Argentijns radiostation uit Buenos Aires
 Radio10, voluit Radio 10 Magic FM, Surinaams radiostation